Itt olyan magyar keresztnevek vannak összegyűjtve, amelyek olyan nyelvekből származnak, amely nyelvekből ritkán történt hatás valamely magyar keresztnév kialakulására (a ritkán egy-egy sorban maximum hét nevet jelenthet).

Magyar keresztnevek eredet szerint